Tahtalı steht für:

Dörfer in der Türkei:
 Tahtalı (Balıkesir), Dorf im Kreis Gönen, Provinz Balıkesir
 Tahtalı (Bitlis), Dorf im Kreis Güroymak, Provinz Bitlis
 Tahtalı (Bursa), Dorf im Kreis Nilüfer, Provinz Bursa
 Tahtalı (Kilis), Dorf im Kreis Kilis, Provinz Kilis
 Tahtalı (Derince), Dorf im Kreis Derince, Provinz Kocaeli
 Tahtalı (Karamürsel), Dorf im Kreis Karamürsel, Provinz Kocaeli
 Tahtalı (Konya), Dorf im Kreis Çumra, Provinz Konya
 Tahtalı (Malatya), Dorf im Kreis Yazıhan, Provinz Malatya
 Tahtalı (Sivas), Dorf im Kreis Kangal, Provinz Sivas
 Tahtalı (Tokat), Dorf im Kreis Niksar, Provinz Tokat

geografische Objekte in der Türkei:
 Tahtalı Dağı, Berg in der türkischen Provinz Antalya
 Tahtalı-Gebirge, Gebirge in Zentralanatolien, Türkei
 Tahtalı-Damm, Staudamm in der Provinz İzmir in der Türkei